Donatuskirchen sind Kirchen des heiligen Donatus, der ein römischer Legionär war. Sein Patrozinium ist am 30. Juni.

Liste

Belgien 
 St.-Donatus-Kirche in Arlon auf dem „Areler Knippchen“

Deutschland 
 Pfarrkirche St. Donatus in Aachen-Brand
 Jesuitenkirche St. Donatus in Bad Münstereifel
 Donatuskapelle Aschach in Freudenberg (Oberpfalz) (Bistum Regensburg)
 Pfarrkirche St. Donatus in Gronig, Gemeinde Oberthal (Saar)
 Pfarrkirche St. Donatus in Landsweiler, Stadt Lebach
 Katholische Kapelle St. Donatus, Kelberg, Ortsteil Zermüllen
 Kapelle Hl. Apollonia, Hl. Donatus, Hl. 14 Nothelfer in Wawern (Eifel)
 Donatus-Kapelle (Straß), Gemeinde Hürtgenwald, Nordrhein-Westfalen
 St. Donatus (Harperscheid), Gemeinde Schleiden, Nordrhein-Westfalen 
 Donatuskapelle in Niesen (Willebadessen), Willebadessen in Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Donatuskapelle in Stolberg-Schevenhütte

Kroatien 
 Kirche St. Donat (Krk)
 Kirche Sv. Donat, Zadar, diese Kirche ist nicht dem Hl. Donatus, sondern  dem Donatus von Zadar geweiht

Luxemburg 
 Arsdorf
 Wormeldange/Wormeldingen
 Beidweiler
 Fels (Larochette)

Österreich 
 Donatuskapelle (Neckenmarkt) im Burgenland
 Pfarrkirche St. Donat in Kärnten
 Pfarrkirche Säusenstein in Niederösterreich
 Pfarrkirche Altenmarkt bei Fürstenfeld in der Steiermark
 Pfarrkirche Patsch in Tirol

Weblinks 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)